Макшеевский сельский округ

Московская область 

 Макшеевский сельский округ Коломенского района (1994—2006)

Смоленская область 

 Макшеевский сельский округ Починковского района (упразднён)